Султан-Увайс-хан (Вайс-хан) () — хан Моголистана (1418—1421, 1425—1428 гг.). Сын Шир Али-оглана, сына (по другим данным, брата) Мухаммад-хана I.

Достигнув совершеннолетия, вступил в борьбу за власть с Шир Мухаммад-ханом. Утвердился на престоле при поддержке амира Худайдада после того как Шир Мухаммад-хан внезапно умер естественной смертью. 

Являясь убежденным приверженцем ислама, запретил монголам совершать набеги на мусульман и начал священную войну против ойратов, в которой постоянно терпел поражения, причём умудрился дважды попасть к ним в плен. По свидетельству Мухаммада Хайдара Дуглата, хан шестьдесят один раз выступал против калмыков и только один раз не проиграл битвы.

Первый случай произошел в битве в месте под названием Мин-Лак, где хан, будучи схвачен, был приведен к Эсэн-тайши. Когда привели хана, Эсэн спешился и с большим почтением подошел к хану. Но хан отвернулся и не поднял руки, чтобы пожать руку своему сопернику. Тогда Эсэн-тайши был убежден и, оказав хану большую честь, отпустил его на свободу. Увайс-хан, когда его потом спросили, почему он не поклонился Эсэну, ответил:

Увайс-хан имел еще одну битву с Эсэн-тайши, в окрестностях Турфана, и снова был разбит и взят в плен.  Эсэн сказал хану, когда его привели к нему: "На этот раз я отпущу тебя только после того, как ты отдашь мне свою сестру Махтум-Ханым в качестве выкупа". Махтум-Ханым была отдана ему, и хан был отпущен на свободу. Обычно сообщают, что хан имел шестьдесят одно сражение с ойратами, только однажды он одержал победу; во всех остальных случаях он был разгромлен.

Отсутствие таланта военачальника в конце концов привело к тому, что в 1428 г. он был разбит и пал в битве с Сатук-ханом, посланным амиром Улугбеком на завоевание Могулистана. Причём, в этой битве он был по недоразумению застрелен своим же помощником. После этого Сатук-хан был провозглашен ханом Могулистана, что фактически установило власть амира Улугбека.

Примечания

Литература 
 
 Мухаммад Хайдар Дуглат. Тарихи Рашиди. 

Туглуктимуриды
Персоналии по алфавиту
Монгольские ханы
Правители Азии XIV века
Правители Могулистана